Серхио Корона Ортега () (7 октября 1928, Пачука-де-Сото, Идальго, Мексика) — мексиканский актёр-комик и композитор, актёр «Золотого века мексиканского кинематографа».

Биография 
Родился 7 октября 1928 года в Пачуке-де-Сото в семье адвоката Мигеля Корона и домохозяйки Марии Кристины Ортега. В 1945 году поступил в Академию изящных искусств на балетный факультет, но денег на учёбу у него не было и тогда он подрабатывал продавцом в магазине обуви. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1950 году и с тех пор принял участие в 48 работах в кино ит телесериалах в качестве актёра и композитора.

Фильмография

Теленовеллы и многосезонные ситкомы 
 Как говорится (с 2011-; снимается с самого начала) — Don Tomás Leon
 Mujeres asesinas (2010) — Don Hilario
 Hasta que el dinero nos separe (2009—2010) — Jorge Álvarez del Castillo
 Plaza Sésamo  (2006—2009) — Don Boni
 Alma de hierro (2008) — Bernardo
 Fábrica de risas (2007) — Conductor
 La fea más bella (2006—2007) — Lic. Sánchez
 La casa de la risa (2004—2005) — Padre Otero
 De pocas, pocas pulgas (2003) — Benito
 El derecho de nacer (2001) — Manuel Puk
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007; снялся в 2001 году)
 Diseñador de ambos sexos (2001) — Actor
 Cuento de Navidad (1999—2000)
 Infierno en el paraíso (1999) — Padre Juan
 Живу ради Елены  (1998) — Don Fermín
 Pobre niña rica (1995—1996) — Don Miguel
 Los papás de mis papás (1994)
 Toda una vida (1981) — Pedro de Montejo
 Noche del sábado (1966)

Художественные фильмы 
 South of 8 (2016) — Abraham
 Selección canina  (2015) — Cañón Colmillo
 Sugar Candy (2011) — Ballon Seller
 Plaza Sésamo: Ami me gusta contar (2008) — Don Boni
 Propiedad ajena (2007) — Duque de Bexar
 Plaza Sésamo: Bienvenida la primavera (2006) — Don Boni
 La mesa que más aplauda (2006)
 Club eutanasia (2005) — Paco «El elegante»
 A ritmo de salsa (1994)
 Licencia para matar (1989) — Bellboy
 El Misterio de la casa abandonada (1987) — Mesero
 Memorias y olvidos (1987)
 Cinco nacos asaltan Las Vegas (1987)
 Las Esclavas (1987) — Cliente
 ¡Pum! (1979)
 Cantaniño cuenta un cuento (1979)
 Vacaciones misteriosas (1977)
 Cómo seducir a una mujer (1967)
 Dos en el mundo (1966)
 Amor amor amor (1965)
 Lola de mi vida (1965)
 El ídolo (1965)
 ¡Buenas noches, año nuevo! (1964) — Sergio
 Tres tristes tigres (1961) — Salerio
 Los pistolocos (1960)
 El negoción (1959)
 Música en la noche (1958)
 Viaje a la luna (1958) — Cernadas
 Cien muchachas (1957)
 La locura del rock 'n roll (1957) — René
 Caras nuevas (1956)
 El casto Susano (1954)
 Miradas que matan (1954) — Bailarín
 Nunca es tarde para amar (1953)
 La Diosa de Tahiti (1953) — Hortensio Martínez
 El grito de la carne (1951) — Estudiante
 Curvas peligrosas (1950)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios Palmas de Oro 2010 

 Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro «Sergio Corona por toda una vida en el mundo de la comedia» (2016).

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Родившиеся в Пачуке-де-Сото
Актёры по алфавиту
Комики по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Актёры Мексики
Комики Мексики
Композиторы Мексики
Лауреаты премии ACPT
Лауреаты премии Palmas de Oro